

Sigle 
 European Counter Network  – rete virtuale di riferimento per molte realtà del movimento antagonista italiano
 Electronic Communications Network  – rete elettronica che riunisce i principali intermediari finanziari e operatori
 European Computer Network  – Società di consulenza informatica operativa dal 1994

Codici 
 ECN – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Nicosia-Ercan (Cipro)